Die Communauté de communes Entre Saône et Grosne ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Saône-et-Loire in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Sie wurde am 1. Juli 1994 gegründet und umfasst 23 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Sennecey-le-Grand.

Historische Entwicklung 
Der im Jahre 1994 gegründete Gemeindeverband mit zuletzt 17 Gemeinden wurde mit Wirkung vom 1. Januar 2017 um sechs Gemeinden aus der aufgelösten Communauté de communes entre la Grosne et le Mont-Saint-Vincent erweitert.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Entre Saone et Grosne
Gegründet 1994